BLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belaga (Malaysia)